Села:
 Квітневе — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Квітневе — Житомирська область, Коростишівська міська громада
 Квітневе — Житомирська область, Любарська селищна громада
 Квітневе — Житомирська область, Чоповицька селищна громада
 Квітневе — Житомирська область, Квітнева сільська громада
 Квітневе — Київська область, Броварський район
 Квітневе — Київська область, Білоцерківський район
 Квітневе — Львівська область, Львівський район
 Квітневе — Рівненська область, Дубенський район
 Квітневе — Харківська область, Близнюківський район
 Квітневе — Хмельницька область, Білогірський район
Селища:
 Квітневе — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Квітневе — Миколаївська область, Вітовський район
 Квітневе — Черкаська область, Золотоніський район
Залізниця:
 Квітневе — зупинний пункт Рівненської дирекції Львівської залізниці